Franklinton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Franklinton (Georgia)
 Franklinton (Kentucky)
 Franklinton (Louisiana)
 Franklinton (New York)
 Franklinton (North Carolina)
 Franklinton (Ohio), eine im Jahr 1797 gegründete, ehemals selbständige Stadt in Ohio, die im Jahr 1870 der Hauptstadt des Bundesstaates, Columbus, zugeschlagen wurde